William Finch peut faire référence à :

William Finch  (décédé en 1559), évêque de Taunton
William Finch (décédé en 1613), marchand anglais
William Finch (1691–1766), diplomate et homme politique britannique
William Finch (1747–1810), membre du clergé anglais
William Clement Finch (1753–1794), amiral britannique et député pour le Surrey
William Finch capitaine du SS Arabic (1902)
William Coles Finch (1864–1944), historien britannique
William R. Finch (1847–1913), diplomate américain

Voir aussi
Alfred William Finch (1854–1930), céramiste et peintre
Bill Finch